Toto je seznam měst v Eritreji.
Seznam obsahuje všechna města s počtem obyvatel přesahujícím 10 000. Největší město je Asmara, ve které žije zhruba 650 000 obyvatel.

Reference

Související články
 Seznamy měst podle zemí

 
Eritrea
města